Aslam ist der Familienname folgender Personen:

 Atif Aslam (* 1983), pakistanischer Popsänger
 Javid Aslam (* 1963), norwegischer Boxer
 Khurshid Aslam (1936–1993), pakistanischer Hockeyspieler

 Muhammad Avildar Aslam (* 1921), pakistanischer Marathonläufer
 Nadeem Aslam (* 1966), britisch-pakistanischer Schriftsteller
 Sardar Mohammad Aslam (1910–??), indischer Hockeyspieler
 Tayyab Aslam (* 1996), pakistanischer Squashspieler